Лейб-гвардии 6-я Донская казачья Его Величества батарея — конно-артиллерийская батарея Русской Императорской армии.

Старшинство — с 6.04.1830.

Батарейный праздник — 23 апреля, День Святого Великомученика Георгия Победоносца

Масть лошадей — гнедая.

История 

6. 04. 1830 г. — из выбранных офицеров и нижних чинов Донских казачьих конно-артиллерийских легких № 1, 2 и 3 рот формируется лейб-гвардии Донская легкая конно-артиллерийская рота на правах Молодой Гвардии.

17. 08. 1875 г. — 6-я лейб-гвардии Донская казачья Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батарея

17. 04. 1878 г. — даны права Старой Гвардии.

2. 03. 1881 г. — лейб-гвардии 6-я Донская казачья Его Величества батарея Гвардейской конно-артиллерийской бригады

25. 04. 1895 г. — при формировании дивизионов в бригаде вошла в состав 1-го дивизиона

6. 03. 1913 г. — лейб-гвардии 6-я Донская казачья Его Величества батарея лейб-гвардии Конной артиллерии

1916 г. — при переформировании бригады в 3 дивизиона вошла в состав 3-го дивизиона и придана 3-й бригаде 1-й гвардейской кавалерийской дивизии.

Во время первой мировой войны в батарее служили Г. П. Чеботарев, впоследствии инженер, профессор Принстонского университета и Ф. Г. Подтёлков, впоследствии возглавивший красное восстание на Дону.

4. 03. 1917 г. — 6-я Донская казачья батарея Лейб-гвардии Конной артиллерии.

В 1918 г. возрождена в Донской армии. С декабря 1918 г. — на Северном фронте армии. После эвакуации из Крыма — в Чаталдже и на Лемносе, откуда в составе л.-гв. Казачьего дивизиона прибыла в Югославию, а с 1924 г. — во Францию (Париж).

Участие батареи в русско-турецких войнах 
1828—1829 гг. — русско-турецкая война: сражение при Куртепе.

1877—1878 гг. — русско-турецкая война: в осаде Плевны; бои под Горным Дубняком, Новочином, Филиппополем и переход через Балканы.

16.10.1877 г. — участие в занятии Телиша.

28.10.1877 г. — участие во взятии Враца.

10-11.11.1877 г. — участие в бою и взятии Правецкой укрепленной позиции.

Первая мировая война 
1914 г. Выступление в поход при Гв. Казачьей Бригаде; короткое пребывание на охране Балтийского Залива; переброска к Варшаве; стычки в районе Ново-Радомска; бои под Ловичем, Бржезинами и Иловом и в районе Лодзи и Варшавы; отход в район Ново-Минска.

1915 г.: в конце января движение походным порядком к Ломже; столкновение у Корытка; в феврале бой у р. Бобра; в апреле противовоздушная оборона в Черноцыне; в июне-сентябре операции под Вильно-Свенцяны, бои у Ганска, Ужежели, Кришени, Нугары, Буды и Солы. Действовала в Заднестровском сражении в апреле - мае 1915. Отличилась в Люблин-Холмском сражении в июле 1915 г.

1916 г.: весной сосредоточение в районе Во-лочиска; противовоздушная оборона; переброска в район Режицы; стоянка в резерве; в середине лета переброска на Стоход; у д. Наморе первая газовая атака противника; начало позиционного периода войны.

1917 г.: Продолжение позиционного состояния до конца года, когда батарея в полном составе прибывает на Дон.

Командиры и шефы

Командиры 
 1831-1848 — Андриянов, Алексей Иванович
 1848-1855 — Кононов, Александр Михайлович
 1855-1864 — Платонов, Евграф Платонович (Иванович), похоронен на старом кладбище Таганрога (некрополь), генерал майор Войска Донского (1816—1875)
 1864-1870 — Крюков, Иван Михайлович
 1870-1883 — Короченцев, Алексей Петрович
 1883-1893 — Варламов, Семён Николаевич
 1893-1895 — Упорников, Николай Иванович
 1895-1899 — Михеев, Александр Степанович
 1899-1901 — Замчалов, Илларион Осипович
 1.04.1901-1906 — полковник Пономарёв 2-й Георгий Логгинович
 1906-1910 — Чеботарёв, Порфирий Григорьевич
 1910-1911 — Самсонов, Николай Матвеевич
 8.07.1911-26.02.1914 — Великий князь полковник Андрей Владимирович
 1914-1916 — Упорников, Анатолий Васильевич
 1916-1917 — Упорников, Николай Иванович

Шефы 

 14.08.1872-21.10.1894 — Наследник Цесаревич Великий Князь Александр Александрович (Император Александр III)
 2.11.1894-4.03.1917 — Император Николай II

Знаки отличия 

1. Серебряные трубы с надписью: «За отличие в войне с Турциею 1828 и 1829 годов». Пожалованы 20.11.1830 г..

2. Сабля казачьего и легко-кавалерийского образца времен Императрицы Екатерины Великой. Проект утверждён по предложению командира батареи великого князя Андрея Владимировича 13.08.1913 г. (пр. по в.в. № 452 от 26.08.1913 г.).

Нагрудный знак 

Утверждён 16.09.1913 г.

На знак Донской казачьей артиллерии наложена Андреевская звезда, по бокам Георгиевского креста дата: «1830», то есть год основания батареи.

Павловская гарнизонная церковь во имя Св. Николая Чудотворца 

 Престольный праздник — 6 декабря.
 Церковь зданием каменная под железной крышей, длиною 15 саженей, шириною 9 саженей 4 вершка, высотою с крестом 15 саженей. Окончена постройкой и освящена 15 августа 1902 года в присутствии Его Императорского Высочества Великого князя Михаила Александровича. Колокольня при ней каменная.

До 1902 года Павловская гарнизонная церковь помещалась в здании казарм 5-й батареи гвардейской Конно-Артиллерийской бригады, причем до 1894 года при ней не было постоянного священника, и богослужение совершалось приходскими священниками по приглашению военного начальства. До 1898 года церковь носила название «церковь 5 батареи гвардейской Конно-Артиллерийской бригады», а с 26 октября 1898 года и доныне именуется «церковью гарнизона города Павловска».
 Причт по штату положен: один священник и псаломщик.
 Прихожанами означенной церкви состоят: офицеры и нижние чины гарнизона г. Павловска, состоящего из 5-й и 6-й Л.-Гв. Донской Его Величества батарей гв. Конно-Артиллерийской бригады и гв. запасной пешей батареи.

Примечания 

Артиллерийские батареи Российской империи
Донские казачьи батареи